Abel L'Angelier (1574-1610), qui publia à l'époque les œuvres de Montaigne
 François Angelier (né en 1958) : à la fois biographe et auteur de romans fantastiques
 Jean-Paul Angelier (né en 1942) : diplomate français